Il singolare maschile  del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jim Courier che ha battuto in finale Richard Krajicek 6-4, 6-4, 7-6.

Teste di serie

 Stefan Edberg (semifinali)
 Jim Courier (Campione)
 Michael Stich (quarti di finale)
 Jim Courier (semifinali)
 Derrick Rostagno (secondo turno)
 Richard Krajicek (finale)
 Brad Gilbert (quarti di finale)
 Amos Mansdorf (quarti di finale)

 Brad Gilbert (terzo turno)
 Paul Haarhuis (terzo turno)
 Jimmy Connors (secondo turno)
 Jan Siemerink (secondo turno)
 Markus Zoecke (terzo turno)
 Anders Järryd (terzo turno)
 Wally Masur (terzo turno)
 Gianluca Pozzi (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1992